Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Penny Barg-Mager e Beth Herr che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Anne White 2-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Mary Lou Daniels /  Anne White (finale)
 Sandy Collins /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)
 Candy Reynolds /  Catherine Suire (secondo turno)
 Ann Henricksson /  Marcella Mesker (secondo turno)

 Penny Barg-Mager /  Beth Herr (Campionesse)
 Lea Antonoplis /  Paula Smith (secondo turno)
 Christiane Jolissaint /  Molly Van Nostrand (semifinali)
 Anna-Maria Fernández /  Julie Richardson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1987